Do soutěže čtyřhry juniorek na newyorském grandslamu US Open 2014 nastoupilo třicet dva párů.
Obhájcem titulu byl český pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, jehož členky namísto juniorky preferovaly seniorskou část grandslamu.

Soutěž vyhrála šestá nasazená dvojice, tvořená 18letou Turkyní İpek Soyluovou a 17letou Švýcarkou Jil Teichmannovou, které ve finále přehrály bělorusko-slovenský pár Věra Lapková a Tereza Mihalíková výsledkem 5–7, 6–2 a [10–7]. Obě vítězky si tak připsaly premiérovou grandslamovou trofej.

Nasazené páry 
  Catherine Bellisová /  Markéta Vondroušová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Anhelina Kalininová /  Iryna Šymanovičová (2. kolo)
  Paula Badosová /  Aliona Bolsova Zadoinovová (2. kolo)
  Olga Fridmanová /  Jeļena Ostapenková (čtvrtfinále, odstoupily)
  Naiktha Bainsová /  Tornado Alicia Blacková (1. kolo)
  '''İpek Soyluová /  Jil Teichmannová (vítězky)
  Viktória Kužmová /  Kristína Schmiedlová (semifinále)
  Anna Kalinská /  Jevgenija Levašovová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2014
Juniorský tenis v roce 2014